Битва при Камбре

 Битва при Камбре (1917) — наступательная операция британской армии против германских войск, во время Первой мировой войны. В ходе которого впервые были массово применены танки. 
 Битва при Камбре (1918) — наступление британской армии против германских войск, во время Первой мировой войны, в рамках Стодневного наступления.